Noone peut désigner :
 le noone, une langue béboïde parlée au Cameroun

Patronyme 

Craig Noone, un footballeur anglais
Eímear Noone, une cheffe d'orchestre et compositrice irlandaise
Jimmie Noone, un clarinettiste de jazz américain
Nora-Jane Noone, une actrice irlandaise
Peter Noone, un chanteur britannique.

Homonymie de patronyme